Detta är en lista över en del av de filmer som använder Wilhelmskriket, en ljudeffekt som ofta används av filmbolagen Skywalker Sound (särskilt Ben Burtt, som namngav den) och Weddington Sound.

Fram till 2005 hade ljudklipp använts i 114 Hollywood filmer tillhörande olika genrer och fram till 2018 cirka 350 filmer.

Filmserier och uppföljare
 Stjärnornas krig, Rymdimperiet slår tillbaka, Jedins återkomst, Star Wars: Episod I - Det mörka hotet, Star Wars: Episod II - Klonerna anfaller, Star Wars: Episod III - Mörkrets hämnd
 Jakten på den försvunna skatten (1981), Indiana Jones och de fördömdas tempel (1984), Indiana Jones och det sista korståget (1989), Indiana Jones och Kristalldödskallens rike (2008)
 Star Trek: The Motion Picture, Star Trek: First Contact (1996)
 Sagan om ringen - Härskarringen, Sagan om de två tornen (film), Sagan om konungens återkomst
 Hobbit: En oväntad resa
 Gremlins 2 - Det nya gänget Die Hard Dödligt vapen 4 (1998, en av uppföljarna)

1950-talet
 Distant Drums (1951) Första gången ljudet används.
 Charge at Feather River (1953) Ljudet yttras av karaktären Wilhelm, som gav effekten dess namn.
 The Command (1954) En indian skjuts
 Them! (1954)
 A Star Is Born (1954) Versionen med Judy Garland.
 In the Land of the Pharaohs (1955) Ljudet kommer inifrån en krokodil som precis ätit en människa.
 The Sea Chase (1955)
 Helen of Troy (1956)

1960-talet
 Sergeant Rutledge (1960)
 PT 109 (1963)
 Harper - En kille på hugget (1966)
 The Green Berets (1968)
 The Wild Bunch (1969) En medlem av gänget skjuts i ansiktet i filmens början

1970-talet
 Chisum Impasse The Scarlet Blade Hollywood Boulevard (1976) James Bond: The Spy who loved me (1977)

1980-talet

 The Big Brawl (1980)
 Swamp Thing (1982)
 Poltergeist (1982)
 Howard the Duck (1986)
 Commando (1985)
 Det våras för rymden (1987)
 Willow (1988)
 Always (1989)
 Three Fugitives (1989)

1990-talet
 Legion of Iron
 Beauty and the Beast (1991)
 Cabin Boy
 Mom and Dad Save the World (1992)
 Batman – återkomsten (1992)
 Aladdin (1992)
 Reservoir Dogs (1992)
 Matinee (1993)
 Evening Class
 A Goofy Movie (1995)
 Toy Story (1995)
 Dante's Peak (1997)
 Hercules (1997)
 The Fifth Element (1997)
 Titanic (1997)
 Small Soldiers (1998)
 Broken Arrow
 Jurassic Park

2000-talet
 Tretton dagar (2000)
 The Kid (2000)
 Just Visiting
 Tomcats (2001)
 Osmosis Jones
 Apornas planet (2001)
 The Majestic
 Wet Hot American Summer (2001)
 Life or Something Like It (2002)
Spider-Man (2002)
The Salton Sea (2002)
 Scorched (2003)
 Confessions of a Dangerous Mind (2002)
 Kill Bill (2003)
 Under Toscanas sol (2003)
 Peter Pan (2003)
 Hellboy (2004)
 Looney Tunes: Back In Action
 Team America: World Police
 Harold & Kumar Go To White Castle
 Pirates if the carribean: the curse of the black pearl (2003)
 Taxi (2004)
 Sin City (2005)
 Madagaskar (2005) 
 Monster till svärmor (2005)
 Family Guy Kingdom of Heaven (2005)
 Storm Fantastic Four
 Land of the Dead
 Anchorman
 Wallace & Gromit - varulvskaninens förbannelse
 Get Rich or Die Tryin'
 Troja
 Æon Flux
 Drawn Together King Kong (2005)
 She's the Man Thank you for smoking (2005)
 The ring 2 (2005)
 Sigillet (2006)
 Date movie (2006)
 16 blocks (2006)
 Kung Fu Panda Black Sheep The mist (2007)
 Transformers (2007)
 Monsters vs Aliens (2009)
 Inglourious Basterds (2009) Avatar (2009)

2010-talet
 The Spy Next Door (2010)
 Machete (2010)
 Captain America: The First Avenger (2011)
 Hunger games (2012)
 Django Unchained (2012)
 Man of Steel (2013) My Little Pony: Equestria Girls (2013)
 22 Jump Street (2014)
 Jarhead 2: Field of Fire (2014)
 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (2013)
 Aloha (2015)
 Ted 2 (2015)
 Belägringen av Jadotville (2016)
 Hacksaw Ridge'' (2016) 
 Batman v Superman: Dawn of justice (2016)

Källor

Filmer som använder Wilhelmskriket